Tsurumi – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Tsurumi – jedna z dzielnic miasta Osaka
 Tsurumi – rzeka w Japonii